Municipio de Oak Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oak Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Oak Creek (condado de Butler, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Oak Creek (condado de Saunders, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.